Дирикс — фамилия. Известные носители:

 Дирикс, Карл Фредерик (1814—1895) — норвежский офицер, иллюстратор.
 Дирикс, Карл Эдвард (1855—1930) — норвежский художник.
 Дирикс, Кристиан Людвиг(1802—1873) — норвежский государственный деятель.
 Дирикс, Кристиан Адольф (1775—1837) — норвежский политик и государственный деятель.